cuticula (planten)
 culticula (geleedpotigen)
 cuticula (rondwormen)
 cuticula (schimmels)

Zie ook 
 Nagelriem